Eletta dall'Assemblea degli Stati Parte nel Gruppo degli Stati latino americani e caraibici (GRULAC), Lista A, il 20 gennaio 2010 per otto anni e due mesi; l'11 marzo 2015 diventa Presidente della stessa Corte per un mandato di tre anni.

Voci correlate
 Giudici della Corte penale internazionale

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 * La con la biografia in inglese sul sito della CPI

Giudici della Corte penale internazionale